

Onomastica 
 Neil –  nome proprio di persona inglese, gaelico scozzese e irlandese maschile

Persone 
 Alex Neil (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Fred Neil (1936-2001) – cantautore statunitense
 Gerald Neil (1978) – calciatore giamaicano
 Hildegarde Neil (1939) – attrice inglese
 María Fernanda Neil (1982) – cantante, attrice e modella argentina
 Simon Neil (1979) – cantante, chitarrista e cantautore scozzese
 Vince Neil (1961) – cantante heavy metal statunitense

Pagine correlate 
 O'Neil